Miejscowości w USA:
 Richville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Richville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Richville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Stark